Сабино Чико има више значења:

 Сабино Чико (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сабино Чико (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику